Гвитно Журавлиные ноги () — полулегендарный правитель Мейрионита (540—580), суб-королевства, подчиненного Королевству Гвинед.

Биография 
Гвитно был сыном и наследником Гурина Стриженой бороды. Либо же, возможно, был ему внуком, сыном Клидно, сына Гурина.

Двор Гвитно находился в прекрасном дворце Кайр-Видно в западной части Мейрионита, известной как Майс-Гвитно. Это были низменные земли, отгороженные от моря каменной дамбой Сарн Бадриг, галечным хребтом, который и сейчас можно видеть во время отлива в районе Бармута. Некая дева по имени Мерерид опоила , правившего замком Каэр-Рихог, и тот открыл ворота, пустив море в Майс-Гвитно. В результате наводнения погибли шестнадцать городов, включая Кайр-Видно. Гвитно пришлось перенести столицу дальше на восток в Порт-Видно (совр. Борт).

Согласно легенде, Гвитно был обладателем чудесной корзины, одного из тринадцати «Сокровищ Британии». Если в эту корзину положить еду на одного человека, то можно было достать еду на сто человек.

Возможно, Гвитно упомянут у Гальфрида Монмутского под именем Гуинтелина.

После смерти Гвитно суб-королём стал его старший сын Идрис Великан.

Примечания

Литература 
 Ford, Patrick K. (ed.) (1992). Ystoria Taliesin. University of Wales Press. (The text of the Story of Taliesin in the hand of Elis Gruffydd)
 North, Frederick John. (1957). Sunken cities: Some legends of the coast and lakes of Wales

Ссылки 
 Gwrin Farfdrwch, King of Meirionydd
 Dialogue of Gwyddno Garanhir and Gwyn ap Nudd

Правители Мейрионита
Правители Европы VI века